Gesundheitskasse steht für:
EGK-Gesundheitskasse, Schweizer Versicherungsgesellschaft
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, Ortskrankenkasse, Potsdam
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, Düsseldorf 
AOK Niedersachsen – Die Gesundheitskasse 
Österreichische Gesundheitskasse